Эрро:

Топоним 
 Эрро — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.

Фамилия 
 Эрро, Луис Энрике (1897—1955) — мексиканский астроном и общественный деятель.
 Эрро, Хуан-Баутиста — испанский учёный первой половины XIX века.
 Эрро (наст. имя Гумндур Гудмундссон, род. 1932) — современный исландский художник.

См. также 
 Эро

Примечания